exFAT (от  — «расширенная FAT»), иногда называется FAT64 — проприетарная файловая система, предназначенная главным образом для флеш-накопителей. Впервые представлена фирмой Microsoft для встроенных устройств в Windows Embedded CE 6.0. Размер кластера по умолчанию для файловой системы exFAT составляет от 4 КБ до 128 КБ в зависимости от размера тома, максимальный допустимый по спецификации — 32 МБ.

Преимущества 
Основными преимуществами exFAT перед предыдущими версиями FAT являются:
 Уменьшение количества перезаписей одного и того же сектора, что важно для флеш-накопителей, у которых ячейки памяти необратимо изнашиваются после определённого количества операций записи (это сильно смягчается выравниванием износа (), встроенным в современные USB-накопители и SD-карты). 
 Теоретический лимит на размер файла 264 байт (16 эксабайт).
 Максимальный размер кластера увеличен до 225 байт (32 мегабайта).
 Улучшение распределения свободного места за счёт введения бит-карты свободного места, что может уменьшать фрагментацию диска.
 Введена поддержка списка прав доступа.
 Поддержка транзакций (опциональная возможность, должна поддерживаться устройством).

Недостатки и ограничения 
 Более старые версии Windows NT, вплоть до Windows Vista без Service Pack 1, не поддерживают exFAT. Однако существуют официальные обновления от Microsoft, которые позволяют запускать exFAT на Windows XP SP2 и более поздних версиях.
 Windows Vista не способна использовать exFAT-размеченные устройства под ReadyBoost. В Windows 7 это ограничение устранено.
 Более сложная структура, в сравнении с FAT, вызывает большее потребление вычислительных ресурсов.
 Количество файлов в подкаталогах ограничено числом 2 796 202 (223/3). Для корневого каталога ограничения нет.

Поддержка 
Поддержка exFAT имеется в Windows XP с Service Pack 2 и 3 с обновлением KB955704, Windows Vista с Service Pack 1, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10, в Mac OS X начиная с версии 10.6.5, а также Linux (требуется компиляция исходного кода Samsung).

Существует свободный драйвер exFAT в виде патча для ядра Linux, поддерживающий только чтение этой файловой системы. Также существует драйвер, работающий через FUSE, в том числе для ОС FreeBSD и OpenBSD (sysutils/fuse-exfat). Данный драйвер поддерживает как чтение, так и запись. Кроме того, в августе 2013 года Samsung опубликовала драйвер для ядра Linux под лицензией GPL.

Лицензирование 
Лицензионный статус сначала был не определён. Однако Microsoft успешно запатентовала файловую систему FAT и в феврале 2009 года подала в суд на компанию TomTom, обвиняя её в нарушении патента.

Существует также сторонняя реализация exFAT для Windows XP / Windows Server 2003, однако она предназначена для непосредственной интеграции в дистрибутив продукта без возможности ручной установки драйвера. Данный порт выполнен на базе драйвера Windows Vista.

В декабре 2009 года Microsoft начала лицензировать файловую систему exFAT для сторонних производителей.

exFAT использовалась для sd-карт на Android-устройствах (ОС которых работает на ядре Linux). Производители реализовали драйвер exFAT для linux-ядра, оставив код драйвера закрытым, но некто опубликовал этот код на сайте GitHub. Опубликованный код считался украденным у компании Samsung до тех пор, пока в этом коде сообщество не нашло фрагменты кода, защищённого GPL-лицензией, что требовало раскрытия всех исходников, иначе это было воровство у сообщества со стороны компании Samsung. Через некоторое время компания Samsung выпустила код exFAT под GPL-лицензией.

В конце августа 2019 года корпорация Microsoft после длительного внутреннего обсуждения опубликовала спецификацию ФС (удалив из нее уведомление о конфиденциальности) и выступила с заявлением о поддержке инициативы по добавлению драйвера exFAT в ядро Linux. Ранее, в октябре 2018 года, корпорация присоединилась к Open Invention Network, но, вероятно, так и не передала патенты на exFAT в организацию. Кроме того, в марте 2019 года она потребовала с Foxconn отчислений по патентному соглашению, заключённому в 2013 году — речь может идти о заключённом тогда соглашении о выплатах за Android и Chrome OS.

См. также 
 FAT32
 NTFS

Примечания

Литература 
exFAT file system specification, Microsoft 2008—2010, 2019

Ссылки 
 TFAT Overview
 Extended FAT File System
 Обновление Windows XP и 2003 (KB955704) для поддержки файловой системы exFAT
 Компания-разработчик NTFS-3G подписала соглашение с Microsoft, касающиеся exFAT
 Файловая система ExFAT — универсальное решение для Mac OS X и Windows
 Сравнение Fat32, NTFS, exFAT на флэш-носителях и внешних жестких дисках

Файловые системы